Михайловка () е град, разположен във Волгоградска област, Русия. Населението му към 1 януари 2018 година е 58 221 души.

История

География

Население

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на града

Градове във Волгоградска област